Ry puede referirse a:

 Ry (Dinamarca)
 Ry (Sena Marítimo), Francia